

Psicologia 
 Conforto – sinonimo di consolazione

Persone 
 Conforto da Costozza – notaio e cronista vicentino del XIV secolo
 Fabio Conforto  – matematico triestino del XX secolo
 Nicola Conforto – compositore napoletano del XVIII secolo
 Giovan Giacomo Di Conforto – architetto e ingegnere napoletano del XVI-XVII secolo

Altri progetti